Escárcega (stad), stad in Mexico
 Escárcega (gemeente), gemeente in Mexico